A III. Miksa nevet a történelem során több személy is viselte.
 III. Miksa osztrák főherceg (1558–1618)
 III. Miksa bajor választófejedelem (1727–1777)